Sua – popolazione originaria dei monti Zagros, che Shu-Sin (2037-2029 a.C.) dichiara, nelle autocelebrazioni contenute in iscrizioni reali, di aver sconfitto

Codici 
 SUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stuart (Stati Uniti)
 SUA o SUA Act – Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation ovvero: Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima

Sigle 
 SUA – Senso unico alternato
 SUA – Stati Uniti d'America
 SUA-CdS – Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio, lo strumento attraverso il quale ogni CdS esprime gli obiettivi che si propone di realizzare

Note